Oberlin (Kansas)
Oberlin (Louisiana)
Oberlin (Ohio)
Oberlin College, een onderwijsinstituut in Ohio